Isarn I de Pallars (?-948), infante de Ribagorza y conde de Pallars (920-948).

Orígenes familiares 
Hijo del conde Ramón I de Pallars y Ribagorza y de su esposa Guinigenta de Conflent. A su muerte, sus hijos se repartieron la herencia, por lo cual Isarn I y su hermano Lope I de Pallars recibieron el condado de Pallars, mientras su hermano mayor Bernardo I de Ribagorza recibió el condado de Ribagorza.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en dos ocasiones, la primera con una dama llamada Senegunda y la segunda con Adelaida. Se desconoce de cuál de ellas fueron sus hijos:

 el infante Guillermo de Pallars (?-950)
 la infanta Ermengarda de Pallars, abadesa de Burgal.

Isarn I, a la muerte de su hermano Lope I de Pallars decidió retirarse y dejó su gobierno en manos de sus sobrinos.

Ascendencia

Referencias 

Condes de Pallars
Nobles de España del siglo X